Евгений Варначёв:
 Варначёв, Евгений Андреевич (1932—2018) — советский государственный деятель.
 Варначёв, Евгений Михайлович — российский художник.